Kanto (Pokémon), regió del món de Pokémon
 Regió de Kantō del Japó